SSF peut désigner :
 Sociologues sans frontières, une organisation non gouvernementale  ;
 Le Service de soutien de la flotte de la Marine Nationale ;
 SSF un émulateur de Sega Saturn ;
 Syndicat sans frontières - SsF, un syndicat actif auprès des employés des missions diplomatiques à Genève (Suisse) ;
 Séminaire Saint-François, une école secondaire privée mixte du Québec ;
 Fédération suédoise des échecs ( Sveriges SchackFörbund) ;
  Small Shelly Fossils ou petits fossiles coquilliers
 Semaines sociales de France, observatoire de la vie sociale et lieu de réflexion ;
 Sport Szene Fernsehen, une télévision sportive privée suisse.
 Summer Space Festival, un festival grand public visant à la démocratisation du domaine spatial.

SSF est aussi :
 Spéléo-secours français, commission de la Fédération française de spéléologie relative au sauvetage en milieu souterrain.